La palabra fur puede referirse a:

 El pueblo fur, una etnia africana que habita principalmente en la región sudanesa de Darfur.
 El idioma fur, hablado por dicho pueblo.
 Las lenguas fur, el conjunto de lenguas a las que pertenece el idioma fur. 
 La película Fur (2006), dirigida por Steven Shainberg.
 En medicina, FUR, fecha de la última regla abreviado.
 La ínsula Fur, una ínsula danesa.